Гран-при ЮАР 1972 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона  года. Автогонки прошли 4 марта 1972 года на трассе Кьялами.

Майк Хэйлвуд, пропустивший первую гонку сезона из-за участия в гонках Формулы-5000, вышел на старт за рулём автомобиля «Surtees». В BRM появился Жан-Пьер Бельтуаз, также пропускавший гонку в Аргентине из-за проблем, связанных с расследованием прошлогодней аварии в гонке «1000 км Буэнос-Айреса», унёсшей жизнь Игнацио Джунти. В команде Фрэнка Вильямса дебютировал Карлуc Пасе, а Рольф Штоммелен вывел на старт модифицированный автомобиль «March». Стартовое поле традиционно дополнялось местными гонщиками, в этот раз ими были Дэйв Чарлтон и Джон Лав.

По результатам квалификации на первых пяти местах оказались гонщики пяти разных команд, а первое место завоевал Джеки Стюарт. Борьба за поул была очень плотной, в одной секунде от победителя квалификации уместились тринадцать гонщиков. На старте в лидеры вышел прорвавшийся с пятого места Денни Халм, но уже на втором круге его оттеснил на второе место Стюарт. На 45 круге гонки шотландец остановился по причине выхода из строя коробки передач, передав лидерство Эмерсону Фиттипальди. Бразилец, в свою очередь, столкнулся с ухудшением управляемости своего автомобиля и был вынужден пропустить Денни Халма, одержавшего в итоге победу. Финишировавший третьим Питер Ревсон впервые в карьере поднялся на подиум. Майк Хэйлвуд установил первый быстрейший круг в истории команды «Surtees».

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1 Денни Халм
 2—44 Джеки Стюарт
 45—56 Эмерсон Фиттипальди
 57—79 Денни Халм

Ссылки 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 4 марта
Март 1972 года
1970-е годы в ЮАР